Ranking Mundial da BSWW,é o ranking da BSWW em parceria com a FIFA que classifica as seleções de Futebol de Areia.

Ranking Mundial - Maio 2017

Referências 

 Rankings - acessado em 03 de maio de 2017 - (em inglês)

Futebol de areia
Classificações desportivas